Ripon ist 
eine Stadt in England, siehe Ripon
eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, siehe Ripon (Kalifornien)
eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec, siehe Ripon (Québec)
ein Ort Fond du Lac County im US-Bundesstaat Wisconsin, siehe Ripon (Wisconsin)
eine Town(ship) im Fond du Lac County im  US-Bundesstaat Wisconsin, siehe Ripon (Town)
ein überfluteter Wasserfall in Uganda, siehe Ripon Falls
Teil der britischen Adelstitel Marquess of Ripon und Earl of Ripon. Träger dieser Titel waren unter anderen:
Frederick John Robinson, 1. Earl of Ripon (1782–1859), britischer Premierminister
dessen Sohn George Robinson, 1. Marquess of Ripon (1827–1909)
ein Flugzeugtyp des britischen Herstellers Blackburn Aircraft Ltd., siehe Blackburn_Ripon